Cet article traite des homonymes et homophones Neiman, Neïman, Neman, Neyman et Neymann.

Substantif
 Un neiman est un dispositif antivol installé sur la colonne de direction des automobiles ou des motos.  C’est une marque déposée et protégée qui est devenue un nom commun dans la langue française comme caddie ou frigidaire.

Patronymes 

 Abram Neiman, l'inventeur du neiman ;
 , un des fondateurs de la chaine commerciale Neiman Marcus ;
  (1951-2008), chanteur néerlandais ;
 Eva Neïman, réalisatrice ukrainienne ;
 Leroy Neiman, chanteur américain ;
 Jerzy Neyman, l'un des grands fondateurs de la statistique moderne, un des auteurs du lemme de Neyman-Pearson ;
 Neymann, famille des créateurs et propriétaires des Établissements René Neymann ;
 Susan Neiman (1955- ), philosophe américaine ;
 Yehuda Neiman artiste peintre et sculpteur polonais.

Fictions 
 Andrew Neiman est le personnage centrale du film Whiplash.

Toponymes 
 Neman, ville de Russie

Patronyme germanique
Patronyme allemand